Ilhéu dos Pássaros ()

bezeichnet mehrere Inseln:

 vor der kapverdischen Insel São Vicente, siehe Ilhéu dos Pássaros
 vor der kapverdischen Insel Boa Vista, siehe Ilhéu dos Pássaros (Boa Vista)
 eine Insel im Bissagos-Archipel